Die Bayer-Bezeichnung Delta Tauri (δ Tauri) steht für 3 Sternsysteme im Sternbild Stier. Alle gehören zum offenen Sternhaufen der Hyaden.

Einzelnachweise 

Stier (Sternbild)
Hyaden (Astronomie)